Константи́н Миха́йлович Анто́нов:
 Антонов, Константин Михайлович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Антонов, Константин Михайлович (род. 1968) — российский историк философии.